Bulandshahr może dotyczyć: 
 Bulandshahr – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Bulandshahr – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh